Collegamenti

Guido II de la Roche – duca di Atene dal 1287 al 1308
Guido II di Spoleto – re d'Italia (889-894) e Imperatore del Sacro Romano Impero (891-894)
Guido II Valperga – vescovo di Asti dal 1295 al 1327
Pietro Guido II Torelli – conte di Guastalla alla fine del XV secolo